Дмитрий Москалёв:
 Москалёв, Дмитрий Егорович (1918—2001) — Герой Советского Союза.
 Москалёв, Дмитрий Никандрович (род. 1929) — шахтёр, Герой социалистического труда.